Грин (, ) — англоязычная фамилия и топоним. Известные носители:

А 
 Грин, Адольф (1914—2002) — американский поэт-песенник и драматург.
 
 Грин, Аллан (род. 1979) — американский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории.
 Грин, Анжела (1921—1978) — американская актриса.
 Грин, Анна Кэтрин (1846—1935) — английская писательница.
 Грин, Артур Авраам — еврейский писатель.

Б 
 Грин, Бен (род. 1977) — английский математик.
 Грин, Бобби (род. 1986) — американский боец смешанного стиля.
 
 Грин, Брендан (род. 1986) — канадский биатлонист, участник двух Олимпийских игр.

В 
 Грин, Виктор Хьюго (1892—1960) — афроамериканский почтальон, писатель и турагент, который создал путеводитель для чернокожих автомобилистов.
 Грин, Вирджил (род. 1988) — игрок в американский футбол.

Г 
 
 Грин, Гамильтон (род. 1934) — премьер-министр Гайаны с 6 августа 1985 по 9 октября 1992 года.
 Грин, Гарлон (род. 1991) — американский баскетболист.
 Грин, Гатлин (род. 1997) — американская певица и актриса.
 
 Грин, Герберт (1920—1999) — англо-австралийский физик.
 Грин, Гетти (1834—1916) — американская миллионерша, самая богатая женщина мира начала XX в., отличавшаяся несоизмеримой скупостью.
 Грин, Глэдис Джорджианна (более известна как Джин Артур; 1900—1991) — американская актриса.
 Грин, Грант (1935—1979) — американский джазовый гитарист.
 Грин, Грэм (1904—1991) — английский писатель.
 Грин, Грэм (род. 1952) — канадский киноактёр.
 Грин, Гэри (род. 1950) — английский гитарист.

Д 
 Грин, Давид Йосеф (более известен как Дави́д Бе́н-Гурио́н; 1886—1973) — израильский политический и государственный деятель, крупный деятель сионизма, лидер еврейского рабочего движения в Палестине.
 Грин, Даллас (род. 1980) — канадский музыкант.
 Грин, Демонд (род. 1979) — немецкий и американский баскетболист и тренер.
 Грин, Деннис (род. 1931) — австралийский гребец-байдарочник.
 Грин, Деррик (род. 1971) — вокалист и гитарист группы Sepultura.
 Грин, Десмонд (род. 1989) — американский боец ММА.
 Грин, Джавонте (род. 1993) — американский баскетболист.
 Грин, Джамайкл (род. 1990) — американский баскетболист.
 Грин, Джейлен (род. 2002) — американский баскетболист.
 Грин, Джейми (род. 1982) — британский автогонщик.
 Грин, Джеймс Патрик (род. 1950) — американский прелат и ватиканский дипломат.
 
 Грин, Дженна Ли (род. 1974) — американская актриса и певица.
 Грин, Джеральд (род. 1986) — американский баскетболист.
 Грин, Джерард (род. 1973) — североирландскийский игрок в снукер.
 
 Грин, Джозеф (1914—1990) — американский писатель-фантаст, редактор.
 
 
 
 
 Грин, Джулиан (род. 1995) — американский футболист.
 Грин, Донте (род. 1988) — американский профессиональный баскетболист.
 Грин, Дрэймонд (род. 1990) — американский баскетболист.
 
 Грин, Дэйв (род. 1983) — американский режиссёр. 
 Грин, Дэмиан (род. 1956) — британский политик.

Е 
 Грин, Ева (род. 1980) — французская кино- и театральная актриса, модель.

Ж 
 Грин, Жан Эрик (более известен как Эрик Журдан; 1938—2015) — французский писатель.
 Грин, Жюльен (Джулиан Хартридж Грин; 1900—1998) — французский писатель американского происхождения.

К 
 Грин, Кай (род. 1975) — профессиональный культурист.
 Грин, Калана (род. 1987) — американская баскетболистка.
 Грин, Кендрик (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Грин, Кит (1953—1982) — американский певец, композитор, автор текстов песен и поэт.
 Грин, Колин (род. 1984) — американская инди-поп-исполнительница.

Л 
 Грин, Лефорд (род. 1986) — ямайский спортсмен (бег на короткие дистанции с барьерами).
 Грин, Леонид Гаврилович (род. 1947) — российский и американский дирижёр.
 Грин, Лэйси (род. 1989) — американская активистка феминистского движения, просветительница по вопросам сексуальности.
 Грин, Люси (род. 1975) — британская учёный, исследовательница в области физики Солнца, популяризатор науки, член Лондонского Королевского общества.

М 
 
 Грин, Милтон (1922—1985) — американский фэшн-фотограф, фотографировавший многих знаменитостей.
 Грин, Митч (род. 1957) — американский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.
 Грин, Мишель (род. 1962) — американская актриса, певица и автор песен.
 Грин, Молли (род. 1997) — английская футболистка.
 
 Грин, Мэри Энн Эверетт (1818—1895) — британская историк.
 Грин, Мэтт (род. 1983) — американский хоккеист, защитник.

Н 
 Грин, Натаниэль (1742—1786) — американский генерал, участник войны за независимость США.
 Грин, Николас (1987—1994) — американский мальчик, который был застрелен при попытке ограбления во время отпуска с семьёй в Южной Италии.
 Грин, Нина Николаевна (1894—1970) — жена Александра Грина. Основатель музея писателя в Старом Крыму.
 Грин, Нэнси (род. 1943) — канадская горнолыжница и политик.

П 
 Грин, Памела (1929—2010) — английская фотомодель и актриса.
 Грин, Пинкус (род. 1934) — американский трейдер, многолетний деловой партнёр Марка Рича.
 
 Грин, Пол (род. 1983) — ирландский футболист.

Р 
 Грин, Райан Спидо (род. 1986) — американский оперный певец (бас-баритон)
 Грин, Рики (род. 1954) — американский баскетболист.
 
 Грин, Робин — американский сценарист и продюсер.
 Грин, Рональд (род. 1940) — политический и государственный деятель Доминики.

С 
 
 Грин, Седжэй (род. 1995) — антигуанский легкоатлет.
 Грин, Сержиньо (род. 1982) — нидерландский футболист, полузащитник.
 Грин, Сет (род. 1974) — американский актёр, режиссёр, сценарист, продюсер, писатель.
 
 Грин, Сихуго (1933—1980) — американский баскетболист.
 Грин, Соня (в девичестве Соня Хафт Шафиркин; 1883—1972) — американская писательница и издатель.
 Грин, Стэнли Оуэн (1915—1993) — известный как белковый человек, был живой достопримечательностью центрального Лондона во второй половине XX века.
 Грин, Сэмюэль (ок. 1614—1702) — американский книгопечатник.

Т 
 Грин, Тед (1940—2019) — канадский профессиональный хоккеист и хоккейный тренер.
 
 
 Грин, Томми (1894—1975) — британский легкоатлет (спортивная ходьба).
 Грин, Трэвис (род. 1970) — профессиональный канадский хоккеист.

У 
 Грин, Уильям (1-й баронет Марасс; 1725—1811) — генерал Британской армии, один из командующих британскими силами во время Большой осады Гибралтара.
 Грин, Уильям Кёртис (1875—1960) — английский архитектор.
 Грин, Уильям Говард (1895—1956) — американский кинооператор.
 Грин, Уоллас (1907—2003) — американский генерал, 23-й комендант корпуса морской пехоты США.

Ф 
 Грин, Флоренс (урождённая Паттерсон; 1901—2012) — последняя из официально подтверждённых ветеранов Первой мировой войны.

Х 
 Грин, Хантер (род. 1999) — американский бейсболист.
 Грин, Хилари (род. 1951) — британская фигуристка.

Ц 
 Грин, Циля (Цилия) Иосифовна (1921—2004) — российский библиограф и книговед.

Ч 
 
 Чарльз Марвин (Чарли) Грин-младший (1950—2017) — герой интернет-шоу Злой Дед.

Ш 
 Грин, Шейн (род. 1988) — американский бейсболист.

Э 
 Грин, Эван (род. 1993) — гибралтарский футболист.
 Грин, Эдвард Ли (1843—1915) — американский ботаник.
 Грин, Эдди (футболист) (1912—1949) — английский футболист.
 Грин, Эжен (род. 1947) — французский актёр, театральный и кинорежиссёр, теоретик театра и кино, писатель и сценарист.
 Грин, Эй Си (род. 1963) — американский баскетболист, центрфорвард.
 
 Грин, Элис (1879―1956) ― теннисистка из Великобритании.
 Грин, Эллен (род. 1951) — американская певица и актриса, добившаяся наибольшего успеха благодаря выступлениям в кабаре.
 Грин, Эльда Ашотовна (1928—2016) — армянская писательница, психолог, доктор психологических наук, профессор, член Союза Писателей Армении.
 Грин, Эльмар (1909—1999) — русский советский писатель.
 Грин, Эмма (род. 1984) — шведская прыгунья в высоту.
 
 Грин, Энтони:
  (род. 1939) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрание галереи «Тейт».
 Грин, Энтони (род. 1982) — американский музыкант, вокалист групп Circa Survive и Sound of Animals Fighting.
 
 Грин, Этьенн (род. 2000) — английский футболист, вратарь.
 Грин, Эшли (род. 1987) — американская киноактриса.

Ю 
 Грин, Юэн (род. 1950) — новозеландский шахматист.

Я 
 Грин, Янив (род. 1980) — израильский баскетболист.

Составные фамилии 
 Мартин-Грин, Соникуа (род. 1985) — американская актриса.
 Маршалл-Грин, Логан (род. 1976) — американский актёр.

Псевдонимы 
 Микки Грин (настоящее имя Мишель Марии Герман; род. 1984) — автор песен и поп-певица в стиле австралийского блюза.
 Мици Грин (настоящее имя Эли́забет Ке́но; 1920—1969) — американская актриса и певица.
 Си Ло Грин (настоящее имя Томас ДеКарло Коллэвей; род. 1974) — американский певец, рэпер, автор песен и продюсер.

Вымышленные персонажи 
 Рэйчел Грин — героиня американского телесериала «Друзья».

Топоним 
 Грин — город в штате Айова, США.
 Грин — город в штате Мэн, США.
 Грин — город в штате Нью-Йорк, США.
 Грин — город в штате Род-Айленд, США.
 Грин — небольшой остров, расположенный у восточного побережья Антигуа.
 
 Острова Грин — архипелаг в юго-западной части Тихого океана, принадлежащий Папуа — Новой Гвинее.
  — тауншип в штате Огайо, США.
 Грин — тауншип в штате Нью-Джерси, США.
 Грин — школьный округ, в который входит тауншип Грин.

Составные названия 
 
 Голдерс-Грин — первый крематорий в Лондоне и один из старейших в Британии.
 Гретна-Грин — небольшая деревня на юге Шотландии (область Дамфрис и Галлоуэй).
 
 Грин-Бей — город в США, штат Висконсин, центр округа Браун.
 Грин-Вуд — кладбища в США.
 Грин-Лейк — административно-территориальный округ в штате Висконсин, США.
 Грин-парк — один из королевских парков Вестминстера.
 Грин-Прери — тауншип в округе Моррисон, Миннесота, США.
 Грин-Ки — резерват дикой природы США на территории Американских Виргинских островов.
 Грин-Медоу — тауншип в округе Норман, Миннесота, США.
 Грин-Форест — город, расположенный в округе Кэррол (штат Арканзас, США).
 Кабрини-Грин — комплекс общественного жилья, существовавший в северо-восточной части Чикаго с 1942 по 2011 годы.
 Кенсал-Грин — кладбище, расположенное в Лондоне, Великобритания, рядом с Портобелло.
 Лейксайд-Грин — статистически обособленная местность, расположенная в округе Палм-Бич (штат Флорида, США).
 Паллас-Грин — деревня в графстве Лимерик (Ирландия).
 Роллинг-Грин — тауншип в округе Мартин, Миннесота, США.
 Том-Грин — административно-территориальный округ в штате Техас, США.

Вымышленные объекты 
 Фиддлерс Грин — место, где находят последний приют погибшие моряки и солдаты.

Спортивные организации 
 «Грин Баффалоз» — замбийский футбольный клуб из Лусаки, известный ранее под названием «Замбия Арми».
 «Грин-Бей Пэкерс» — профессиональный футбольный клуб из города Грин-Бей, штата Висконсин.
 НЕК Грин Рокетс — японский регбийный клуб, выступающий в высшем дивизионе.

Художественные произведения 
 «Джин Грин — неприкасаемый» — книга, написанная в соавторстве Василием Аксёновым, Овидием Горчаковым и Григорием Поженяном.
 «Личная жизнь Этана Грина» — американская комедия 2005 года, режиссёрский дебют Джорджа Бамбера.
 «Странная жизнь Тимоти Грина» — фильм 2012 года производства Walt Disney Pictures, снятый режиссёром Питером Хеджесом.
 «Убийства на реке Грин» — американский фильм режиссёра Билла Иглса.
 «Человек из страны Грин» — телеспектакль советского режиссёра Тамары Павлюченко, поставленный в 1983 году.

Другое 
 Грин — часть поля для игры в гольф, на которой самая короткая трава и где находится лунка.
 Грин — ударный кратер на обратной стороне Луны.
 Берег Грина — фестиваль авторской песни и поэзии на морском пляже вблизи Находки.
 Грин-Бэнк — параболический радиотелескоп Национальной радиоастрономической обсерватории, расположенный в Грин-Бэнк, Западная Виргиния, США.
 Грин-карта — удостоверение личности, подтверждающая наличие вида на жительство у человека, не являющегося гражданином США.
 Тропа Грина — пешеходная тропа в Крыму, короткий путь от города Старый Крым до посёлка Коктебель.

См. также 
 Лексингтон Грин — место вооружённого столкновения между американскими и британскими войсками в 1775 году во время войны за независимость.
 Мур Грин — упразднённый английский футбольный клуб из области Холл-Грин из южного Бирмингема.
 Гринвуд
 Грин-Валли
 Грин-Лейк
 Грин-Ривер
 Тернем-Грин (значения)
 Улица Грина
 Грюн
 Зелёный, Зелёная, Зелёное, Зелёные
 Green